Friend Request (2013), televisiefilm uit 2013 van Bradford May
 Friend Request (2016), thriller uit 2016 van Simon Verhoeven